Анато́лий Миха́йлович Само́йленко (; 2 января 1938, село Потиевка, Радомышльский район, Житомирская область — 4 декабря 2020) — советский и украинский . С 1978 года член-корреспондент, с 1995 года академик НАН Украины. Директор Института математики НАН Украины (1988—2020).

Биография 
Детские годы провёл в городе Малин.

После окончания в 1955 году средней школы поступил на геологический факультет Киевского университета, но довольно быстро понял, что хочет заниматься математикой и перевёлся на механико-математический факультет того же университета.

В 1960 году окончил механико-математический факультет Киевского университета им. Т. Г. Шевченко по специальности «математика», в 1963 году — аспирантуру Института математики АН УССР. Кандидат физико-математических наук (1963), тема диссертации «Применение асимптотических методов для исследования нелинейных дифференциальных уравнений с нерегулярной правой частью». Ученик Ю. А. Митропольского.

С 1963 по 1974 год работал в Институте математики АН УССР, старший научный сотрудник. Доктор физико-математических наук (1967), тема диссертации «Некоторые вопросы теории периодических и квазипериодических систем».

В 1974—1987 годах заведовал кафедрой интегральных и дифференциальных уравнений механико-математического факультета Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.

С 1987 года — заведующий отделом обыкновенных дифференциальных уравнений Института математики АН УССР. С 1988 года директор Института математики.

В 1998—2011 годах — заведующий кафедрой дифференциальных уравнений физико-математического факультета Киевского политехнического института.

С 2006 года — академик-секретарь Отделения математики НАН Украины.

Награды 
 орден Дружбы народов (1984),
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР (1987),
 Государственная премия Украины в области науки и техники (1985, 1996),
 премия Академии наук Украины им. Н. Крылова (1981),
 Премия имени Н. Боголюбова (1998),
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (1998).

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 A.A. Boichuk, A.G. Mazko, A.A. Martynyuk and M.O. Perestyuk. Academician A.M. Samoilenko. On His 75th Birthday. Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 13 (2) (2013), 107—113.
 Научное дерево А. М. Самойленко
 Персональная страница на сайте Общероссийский математический портал

Иностранные члены Академии наук Таджикистана
Почётные доктора Киевского университета